Canada Women’s Sevens 2016 – druga edycja wchodzącego w skład World Rugby Women’s Sevens Series turnieju Canada Women’s Sevens przeznaczonego dla żeńskich reprezentacji narodowych w rugby 7. Odbyła się w dniach 16–17 kwietnia 2016 roku na Westhills Stadium w Langford będąc czwartym turniejem sezonu 2015/2016.

Informacje ogólne 
Rozegrane na mieszczącym 3600 widzów Westhills Stadium zawody były czwartym turniejem sezonu 2015/2016 World Rugby Women’s Sevens Series i wzięło w nich udział dwanaście reprezentacji – jedenastu stałych uczestników cyklu oraz zaproszona reprezentacja Brazylii. Podział na grupy oraz rozkład gier zostały opublikowane przez World Rugby 10 kwietnia 2016 roku. Drużyny rywalizowały w pierwszym dniu systemem kołowym podzielone na trzy czterozespołowe grupy, po czym w drugim dniu osiem najlepszych awansowało do ćwierćfinałów, a pozostałe cztery zmierzyły się w walce o Bowl. Składy i charakterystyki zespołów.

Pierwszy dzień z kompletem zwycięstw zakończyły Australia, Kanada i Nowa Zelandia. Po raz pierwszy w tym sezonie Australijki nie dotarły do finału, w turnieju zwyciężyły zaś Angielki. Najwięcej przyłożeń zdobyły Emilee Cherry i Portia Woodman, w klasyfikacji punktowej wyprzedziła je natomiast Katarina Whata-Simpkins.

Wejściówka na jeden dzień kosztowała 25 CAD, zaś dwudniowa 40 CAD.

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Grupa C

Faza pucharowa

Cup + Plate

Bowl

Klasyfikacja końcowa

Przypisy

Bibliografia 
 
 

World Rugby Women’s Sevens Series (2015/2016)
Canada Women’s Sevens
2016 w Kanadzie